Высокинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Высокинское сельское поселение — входит в Лискинский район

Мордовия 
 Высокинское сельское поселение — входит в Кадошкинский район

Орловская область
 Высокинское сельское поселение — входит в Мценский район

Тверская область
 Высокинское сельское поселение — входит в Нелидовский район